Zimna ist ein polnischer Ortsname:
 Zimna (Pisz), Weiler im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932 Zymna, 1932 bis 1945 Kaltenfließ, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Zimna (Turośl), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien